BUX peut désigner :
 BUX, le principal indice de la Bourse de Budapest ;
 .

 Chiara Stella Bux, une karatéka italienne.